MISO steht als Abkürzung für:

 Multiple Input, Single Output, ein Übertragungssystem mit mehreren Eingänge, aber nur einem Ausgang
 Military Information Support Operations, eine Einheit des US Special Operations Command für die Psychologische Kriegsführung
 MISO (Master In -> Slave Out) Datenverbindung (Schnittstelle), besonders bei Mikrocontrollern in der (ISP) In-System-Programmierungs Technologie

sowie

 Miso, eine japanische Paste

Abkürzung